

Жиланди — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Жиланди — село, Аягозький район, Абайська область
 Жиланди — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Жиланди — село, Курмангазинський район, Атирауська область
 Жиланди — село, Сандиктауський район, Акмолинська область
 Жиланди — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Жиланди — село, Улитауський район, Улитауська область
 Жиланди — село, Федоровський район, Костанайська область
 Жиланди — село, Шетський район, Карагандинська область

Див. також 
 Джеланди